Avegno ist der Name folgender Ortschaften:
 Avegno (Ligurien), eine Gemeinde in der Provinz Genua, Italien
 Avegno TI, eine Ortschaft und frühere politische Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz

Avegno ist Namensbestandteil folgender Ortschaft:
 Avegno Gordevio, eine politische Gemeinde im Kanton Tessin, Schweiz